Ruel peut faire référence à:

Patronyme 

 Claude Ruel (1938-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Francine Ruel (1948-), actrice et écrivaine québécoise ;
 Georges Ruel (1860-1942), architecte français;
 Gilbert Ruel (1934-2015) cycliste français ;
 Jean Ruel (1479-1537), un médecin et un botaniste français ;
 Laurence Ruel (1957-), écrivain française connue sous le pseudonyme de Camille Laurens ;
 Muddy Ruel (1896-1963), un joueur de baseball américain ;
 Paul Durand-Ruel (1831-1922) est un marchand d'art français ;
 Xavier Ruel (1822-1900), commerçant, philanthrope et homme politique français.

Pseudonyme 

 Ruel (2002-), auteur-compositeur-interprète australien.

Toponyme 

 Gare de Ruel, une gare desservie par Le Canadien de Via Rail Canada.

Patronyme québécois